Piotr Kowalski (1927–2004) – artysta francuski pochodzenia polskiego: rzeźbiarz, matematyk, architekt
 Piotr Kowalski (ur. 1951) –  polski malarz, profesor
 Piotr Kowalski (1952–2011) – polski filolog, etnolog, folklorysta, historyk i krytyk kultury
 Piotr Kowalski (ur. 1973) – polski autor komiksów (Gail)
 Piotr Fabrycy Kowalski (1552–1622) – jezuita